

Geografia
 Cabane de Bertol – rifugio alpino nella Val d'Arolla, comune di Evolène, Svizzera
 Pointe de Bertol – montagna della Catena Bouquetins-Cervino nelle Alpi Pennine

Persone
 Paula María Bertol (1965) – politica argentina
 Roberto Bertol (1917-1990) – calciatore spagnolo